Кралски грохот (1994) () е седмото годишно pay-per-view събитие от поредицата Кралски грохот, продуцирано от Световната федерация по кеч (WWF). То се провежда на 22 януари 1994 г. в Провидънс, Роуд Айлънд.

Обща информация 
Основното събитие е мачът кралско меле. Лекс Лугър и Брет Харт са обявени за победители, след като едновременно се елиминират.

Ъндъркарда включва мач с ковчег за Световната титла в тежка категория на WWF, в който Йокозуна успешно защитава титлата срещу Гробаря. В допълнение, Квебеците побеждават Брет Харт и Оуен Харт, за да запазят Световните отборни титли на WWF, а Рейзър Рамон успешно защитава своята Интерконтинентална титла.

Резултати

Елиминации в Кралското меле 
Нов участник влиза на всеки 90 секунди

Източници

Външни препратки 
 

Кеч турнири в Провидънс
Кралски грохот